Хадлер — фамилия. Известные носители:
 Хадлер, Джейден (род. 1993) — австралийский пловец, специализирующийся в плавании кролем и баттерфляем. Серебряный призёр чемпионата мира.
 Хадлер, Ингрид
 Хадлер, Оге